Untitled – album grupy Korn
 Untitled – album rapera Nasa